Мо́лта — топоним в США:

 Молта — город в Монтане.
 Молта — тауншип в Миннесоте.

См. также 
 Малта
 Мальта (значения)